Ива́н Руде́нко:
 Руденко, Иван Ефимович (1906—?) — Герой Социалистического Труда.
 Руденко, Иван Ефимович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Руденко, Иван Ильич (1906—1941) — капитан РККА, Герой Советского Союза.
 Руденко, Иван Романович (1908—1985) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.